Bara – contenitore utilizzato per la conservazione delle salme

Arte 

 Bara – dipinto di Jean-Jacques Henner

Fumetto
 Bara – genere di manga rivolto ad un pubblico gay

Geografia 
 Bara – comune del Mali nel circondario di Ansongo
 Bara – comune della Romania nel distretto di Timiș
 Bâra – comune della Romania nel distretto di Neamț
 Bara – comune della Slovacchia
 Bara – area urbana svedese situata nel comune di Svedala

Persone 
 Joseph Bara (1779-1793) – soldato francese
 Theda Bara (1885-1955) – attrice statunitense

Popoli 
 Bara – popolo del sud del Madagascar